SIL může znamenat:
 SIL International – křesťanská nezisková organizace zkoumající méně známé jazyky;
 SIL code – třípísmenný kód sloužící k identifikaci jazyků;
 SIL Open Font License – svobodná a open source licence;
 Safety Integrity Level – úroveň integrity bezpečnosti technického systému.

Externí odkazy